() est un mot anglais signifiant « combat de chiens », autrement dit une bagarre violente. Il peut faire référence à :

Jeu vidéo 
 Dogfight!, un jeu de tir sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey, commercialisé avec le périphérique appelé  ;
 , jeu vidéo développé par  en 1980 ;
 Dogfight, jeu vidéo développé par  en 1993 ;
 , jeu vidéo sorti en .

Cinéma 
 , film américain de  sorti le  ;
 , titre original alternatif de Moi, député, film américain de  sorti le .

Autres 
 , nom anglais du combat aérien ;
 , titre original de Duel aérien, nouvelle de science-fiction coécrite par Michael Swanwick et William Gibson publiée en 1986.